

Нурсола — присілок, Іштимбальське сільське поселення, Куженерський район, Марій Ел
 Нурсола — присілок, Тум'юмучаське сільське поселення, Куженерський район, Марій Ел
 Нурсола — присілок, Сернурський район, Марій Ел